L'Invitée est un roman de Simone de Beauvoir parut en 1943 qui relate en partie ses liaisons avec l'écrivain Jean-Paul Sartre ;
 L'Invitée (Guest in the House) est un film américain de John Brahm, John Cromwell et André de Toth sorti en 1944 ;
 L'Invitée (L'invitata) est un film italo-français de Vittorio De Seta sorti en 1969

Voir aussi